Мартина Хингис и Сања Мирза су освојиле турнир. У финалу су савладале Јекатерину Макарову и Јелену Веснину са 5:7, 7:6(7:4), 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон — женски парови
Вимблдон 2015.